Pierwszy rząd Kjella Magnego Bondevika (1997–2000)
 Drugi rząd Kjella Magnego Bondevika (2001–2005)